Gordon Bell (1925–1985) kanadai jégkorongozó
Gordon Bell (1934–2014) rajzművész
Gordon Bell (1934) amerikai számítógépes mérnök
Gordon Bell (1953) amerikai amerikaifutballista